Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1954 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Bevis Hawton et Beryl Penrose battent Hazel Redick-Smith et Julia Wipplinger en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1954
Australie Double dames
1954 en Australie
Compétition de tennis à Sydney